Спортивно-бальные танцы — группа различных парных танцев, которые делятся на 2 направления, латину и стандарт, некоторые из которых имеют народные истоки. Исполнялись на балах, которые проводились в помещениях, застеленных паркетом. Из огромного разнообразия как элитных (историко-бытовых), так и народных танцев в группу бальных попали танцы, характеризующиеся 2 признаками: все бальные танцы являются парными; пару составляют мужчина и женщина, 

Под «бальными танцами» в настоящее время подразумевают словосочетания «спортивные танцы» (СБТ, «спортивные бальные танцы») и «танцевальный спорт». Это отображено в названиях различных танцевальных организаций, например: «Московская федерация спортивного танца» или «Московская федерация танцевального спорта».

В настоящее время к бальным танцам относят 10 различных танцев, разбитых на две программы. Во всём танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на 2 программы: европейскую (Standard, Modern или Ballroom), латиноамериканскую (Latin) или их иногда называют десяткой танцев. В 1960-х гг. в СССР была создана своя «народная программа», в которую вошли исторические танцы, исполнявшиеся на балах, а соревнования проводились как по 2 основным, так и по трём программам, соответственно. Ещё два танца — полька и модный рок — образуют четвёртую, дополнительную программу, которую сейчас исполняют начинающие танцоры.

В европейскую программу входят: медленный вальс (Бостон), квикстеп (быстрый фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот.

В латиноамериканскую: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв.

История и определение 

Термин «бальные» относится к парным непрофессиональным светским танцам, возникшим в средневековой Европе. Эти танцы очень сильно видоизменялись: любая эпоха европейской истории — Возрождение, Просвещение, классицизм, романтизм, — порождала своеобразный танцевальный комплекс. На протяжении всего европейского культурного развития на бальный танец влияли самые разнообразные этнические источники, а также профессиональный танец.

Бальные танцы XX века сложились на основе европейского танца, в который на рубеже XIX—XX веков вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская музыкальная и танцевальная культура. Подавляющее большинство современных бальных танцев имеют африканские «корни», уже хорошо замаскированные технической обработкой европейской танцевальной школы.

В 1920-е годы в Англии при Императорском обществе учителей танцев возник специальный Совет по бальным танцам. Английские специалисты стандартизировали все известные к тому времени танцы — вальс, быстрый и медленный фокстроты, танго. Так возникли конкурсные танцы, и с тех пор бальный танец разделился на два направления — спортивный (International Ballroom (or Standard) and International Latin) и социальный (social dance). В 1930—1950-е годы число стандартных бальных танцев увеличилось за счёт того, что к ним добавилось пять латиноамериканских танцев (в таком порядке: ча-ча-ча, самба, джайв, румба, пасодобль).

Сейчас по спортивным танцам проводятся соревнования. Сформировалось несколько программ: европейская, латиноамериканская, двоеборье (десять танцев), европейский и латиноамериканский секвей (трёхминутное шоу под оригинальную музыку), европейский и латиноамериканский формейшн (соревнования ансамблей из 8-ми пар). Любительские чемпионаты мира проводятся под эгидой WDSF (ранее IDSF), а профессиональные — под покровительством Всемирного танцевального совета. Наиболее престижными в мире продолжают оставаться английские конкурсы, в частности, UK Open и Блэкпульский фестиваль (). Ещё одним направлением конкурсного танца являются соревнования смешанных пар Профессионал-Любитель (Pro-Am), данное направление особенно развито в США и Канаде.

В США сохраняется своеобразный национальный вариант как некоторых бальных танцев, так и проведения соревнований по ним — «American Smooth», «American Rhythm».

Слово «бал» пришло в русский язык из французского и происходит от латинского глагола ballare, который означает «танцевать». Из огромного разнообразия как элитных (историко-бытовых), так и народных танцев в группу бальных попали танцы, характеризующиеся следующими признаками.

Все бальные танцы являются парными. Пару составляют кавалер и дама, танцующие с соблюдением точек контакта. В европейской программе этот контакт более плотный и сохраняется в течение всего танца; в латиноамериканской программе контакт более свободный, чаще всего осуществляется за счёт соединённых рук и иногда может как вообще теряться, так и усиливаться за счёт натяжения при исполнении фигур.

Поскольку исполнение бальных танцев требует определённых навыков и тренированности, их популярность в обществе снизилась с течением времени. Появление твиста в 1960-х годах ознаменовало конец парных танцев. Такие танцы, как вальс, танго, фокстрот и т. д. фактически перестали служить для массового развлечения.

Европейская программа 
В Европейскую программу (Modern или Standard) входят 5 танцев: квикстеп (темп — 50-52 тактов в минуту), медленный вальс (темп — 28-29 тактов в минуту), танго (темп — 30-32 тактов в минуту), медленный фокстрот (темп — 27-29 тактов в минуту), и венский вальс (темп — 58-60 тактов в минуту). В эту программу должны быть одеты в соответствующие требованиям бальные платья. Кавалеры должны быть одеты во фраки чёрного или тёмно-синего цвета и носить бабочку или галстук. Вместо фрака разрешено танцевание в смокинге или в жилете. Современный танцевальный костюм отличается от повседневного в первую очередь покроем, одна из особенностей которого в том, что плечи костюма партнёра должны оставаться ровными, когда руки поднимаются в стороны.

Латиноамериканская программа 

В Латиноамериканскую программу (Latin) входят танцы: самба (темп — 50—52 такта в минуту), ча-ча-ча (темп — 30—32 такта в минуту), румба (темп — 21—25 тактов в минуту), пасодобль (темп — 58—62 такта в минуту) и джайв (темп — 40—44 такта в минуту). Из латиноамериканских танцев только самба и пасодобль танцуются с продвижением по линии танца. В остальных танцах танцоры более или менее остаются на одном месте, хотя и в этих танцах возможно перемещение танцоров по танцевальной площадке с возвратом к исходной точке или без. В настоящее время конкурсные платья дам, как правило, короткие, очень открытые и облегающие. Современный конкурсный костюм кавалеров тоже достаточно облегающий, подчёркивающий мужественные линии тела.

Классификация танцоров 
Чтобы создать более или менее равноценную конкуренцию на танцевальной площадке, в спортивных бальных танцах введена система классов, отображающая уровень подготовки танцоров и система возрастных категорий, распределяющая танцоров по возрастным группам. Для выхода на первое соревнование им присваивается один из самых низших классов (Н), который они впоследствии могут сменить на более высокий, заняв на соревнованиях определённые места и заработав определённые очки. В низших классах нельзя танцевать все танцы и все элементы. У каждой группы есть правило по движениям, где не всё можно исполнять. Чем выше класс, тем больше танцев и движений исполняется на соревнованиях. Высший класс мастерства у танцоров М класса.

Классификация танцоров по уровню подготовки (Правила ФТСАРР) 
Н класс: В этом классе танцуют медленный вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв.

E класс: Спортивный класс, который тоже может быть стартовым. В этом классе исполняется 6 танцев: медленный вальс, венский вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв. Для перехода в следующий класс необходимо набрать 16 — 26 очков на соревнованиях (количество очков может быть различно в различных танцевальных организациях).

D класс: В этом классе исполняются все танцы Е класса и добавляется 2 танца: танго и румба. Для перехода в следующий класс необходимо набрать 16 очков по одной из программ или 24 очка в общем зачете на соревнованиях.

C класс: Разрешено исполнение хореографии не из базового списка фигур. А также добавляются два танца: пасодобль и медленный фокстрот.

B класс: Спортсмены этого класса получают возможность исполнять позы, а также исполнять только одну программу: Европейскую или Латиноамериканскую.

A класс: Класс профессионалов.

S класс: От Зондер — «особый» — присваивается решением Президиума национальной федерации по результатам национального Чемпионата или Первенства.

M класс: Международный, мастер класс — высший в танцевальном спорте.

Классификация танцоров по возрастным группам 
 Беби 1 — до 5 лет.
 Беби 2 — 6-7 лет.
 Дети 1 — 8-9 лет.
 Дети 2 — 10-11 лет.
 Юниоры 1 — 12-13 лет.
 Юниоры 2 — 14-15 лет.
 Молодёжь 1 — 16-18 лет.
 Молодежь 2 — 19-21 лет.
 Взрослые — 21-35 лет.
 Сеньоры 1 —31-41 лет.
 Сеньоры 2 — 41-51 лет.
 Сеньоры 3 — 51-61 лет.
 Гранд Сеньоры — от 61 года.
Второй партнёр в паре может быть моложе низшей возрастной границы своей возрастной категории: в дети 2, Юниоры 1 , Юниоры 2, Молодёжь максимум на три года

Младший партнёр в категории сеньоры должны быть не моложе 30 лет, старший — не моложе 35 лет.

Примечания

Ссылки 

 Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
 Национальная танцевальная лига
 Федерация танцевального спорта «Профессионал»
 Российский Танцевальный Союз